Children of the Revolution – singolo dei T. Rex del 1972
 Figli della rivoluzione (Children of the Revolution) – film del 1996 diretto da Peter Duncan